

Patronymie 

 Pierre-Gabriel Bugnet (....-1806) est un architecte français établi à Lyon.
 Georges Bugnet (1879-1981) est un écrivain, un journaliste et un horticulteur canadien et français. 
 Henri Bugnet (1899-1950) est un homme politique français, maire de Besançon.
 Hervé Bugnet (né en 1981) est un footballeur français.
 Pierre Baudouin-Bugnet (1889-1956) est un homme politique français.